Raffaele Buzzi (ur. 17 lipca 1995 w Tolmezzo) – włoski kombinator norweski, zawodnik klubu C.S. Carabinieri.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej Raffaele Buzzi pojawił się 3 października 2009 roku, kiedy wystartował w zawodach Alpen Cup. Zajął wtedy 65. miejsce w zawodach metodą Gundersena w Oberstdorfie. W styczniu 2013 roku wystąpił na mistrzostwach świata juniorów w Libercu, zajmując 35. i 45. indywidualnie oraz dwunaste miejsce w zawodach drużynowych. Jeszcze dwukrotnie startował na imprezach tego cyklu, najlepsze wyniki osiągając podczas mistrzostw świata juniorów w Val di Fiemme w 2014 roku, gdzie wywalczył 14. miejsce w Gundersenie oraz ósme miejsce w zawodach drużynowych.

W Pucharze Świata zadebiutował 19 lutego 2016 roku w fińskim Lahti zajmując 41. miejsce w Gundersenie. Pierwsze pucharowe punkty zdobył 5 marca 2016 roku w niemieckim Schonach, gdzie był dwudziesty ósmy w Gundersenie.

W marcu 2017 roku zadebiutował na mistrzostwach świata w Lahti, gdzie zajął 37. miejsce na skoczni dużej.

W sezonie 2017/2018 uzyskał najlepszy wynik w karierze zajmując 25. miejsce, w fińskiej Ruce. Podczas rozgrywanych w lutym 2018 roku igrzysk w Pjongczangu zajął ósme miejsce w sztafecie, 40. miejsce na normalnej skoczni oraz 34. miejsce na dużej.

W sezonie 2018/2019 dwukrotnie zdobywał punkty do klasyfikacji generalnej, a na mistrzostwach świata w Seefeld, zajął siódme miejsce w zawodach drużynowych, 27. miejsce na normalnej skoczni oraz 32. miejsce na dużej.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Zimowe Igrzyska Olimpijskie Młodzieży

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 2015/2016: 57.
 sezon 2016/2017: niesklasyfikowany
 sezon 2017/2018: 66.
 sezon 2018/2019: 59.
 sezon 2019/2020: 45.
 sezon 2020/2021: 42.
 sezon 2021/2022: 39.
 sezon 2022/2023:

Miejsca na podium w zawodach indywidualnych chronologicznie 
Jak dotąd Buzzi nie stawał na podium indywidualnych zawodów Pucharu Świata.

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata 
stan na 12 marca 2023

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 2011/2012: niesklasyfikowany
 sezon 2012/2013: niesklasyfikowany
 sezon 2013/2014: niesklasyfikowany
 sezon 2014/2015: 86.
 sezon 2015/2016: 42.
 sezon 2016/2017: 45.
 sezon 2017/2018: 96.
 sezon 2018/2019: 31.
 sezon 2019/2020: 10.

Miejsca na podium chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 2014: niesklasyfikowany
 2015: niesklasyfikowany
 2016: nie brał udziału
 2017: (43.)
 2018: 9. (28.)
 2019: 12. (49.)
 2021: niesklasyfikowany
 2022: 8. (16.)

Miejsca na podium chronologicznie 
Jak dotąd Buzzi nie stawał na podium indywidualnych zawodów LGP.

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Alpen Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 2009/2010: niesklasyfikowany
 sezon 2010/2011: niesklasyfikowany
 sezon 2011/2012: 55.
 sezon 2012/2013: 36.
 sezon 2013/2014: 9.
 sezon 2014/2015: 15.

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Alpen Cup chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Alpejskiego

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS

Przypisy 

Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2018
Włoscy olimpijczycy
Urodzeni w 1995
Włoscy kombinatorzy norwescy